Ženská dvouhra Miami Open 2022 probíhala na přelomu března a dubna 2022. Do singlové soutěže miamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Hard Rock Stadium nastoupilo devadesát šest hráček. Sedmnáct z nich se probojovalo z kvalifikace včetně pěti šťastných poražených. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla australská světová jednička Ashleigh Bartyová, která se nejdříve odhlásila ze zdravotních důvodů. V den rozehrání turnaje oznámila ukončení profesionální kariéry. 

Iga Świąteková a Paula Badosová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky poté, co Bartyová požádala v souvislosti s ukončením kariéry o stažení z žebříčku WTA. Świąteková si výhrou ve druhém kole zajistila posun do čela klasifikace ve vydání ze 4. dubna 2022, kdy se stala dvacátou osmou světovou jedničkou v pořadí, první singlovou z Polska i první narozenou ve 21. století bez rozdílu soutěže.

16letá Linda Fruhvirtová se stala nejmladší osmifinalistkou Miami Open od roku 2004, kdy v témže věku do čtvrtého kola postoupily Šarapovová a Golovinová. Češka na turnaji poprvé v kariéře vyhrála nad hráčkou z první světové stovky (Kovinićovou), padesátky (Mertensovou) i dvacítky (Azarenkovou). Poté však nestačila na španělskou světovou šestku Paulu Badosovou.

Turnaj byl poznamenám vysokým počtem odstoupení a skrečí. Z první desítky žebříčku kromě Bartyové absentovala i Barbora Krejčíková. Ještě před začátkem turnaje odstoupily devátá hráčka světa Garbiñe Muguruzaová, semifinalistka předcházejícího turnaje BNP Paribas Open Simona Halepová, Italka Camila Giorgiová, Češka Markéta Vondroušová a Američanka Sofia Keninová. K zápasům třetího kola vinou zranění nenastoupily Anna Kalinská a vracející se Karolína Muchová. V průběhu zápasu postupně duely skrečovaly Caroline Garciaová, Maryna Zanevská, Clara Tausonová, Dalma Gálfiová, Kateřina Siniaková, Viktoria Azarenková, Anhelina Kalininová a Paula Badosová.

Vítězkou se stala druhá nasazená Polka Iga Świąteková, jež ve finále zdolala nenasazenou Japonku Naomi Ósakaovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour. Cestou turnajem neztratila jediný set, když jí nejvíce gamů odebrala v semifinále Jessica Pegulaová. Svoji šňůru výher prodloužila na 17 zápasů a 20 neztracených setů. Po čtrnáct dní starém triumfu v Indian Wells se stala po Steffi Grafové, Kim Clijstersové a Viktorii Azarenkové čtvrtou a vůbec nejmladší ženou, která ovládla za sebou oba březnové turnaje v Indian Wells a Miami a zkompletovala tak tzv. Sunshine Double. Společně s únorovým triumfem z Qatar TotalEnergies Open vyhrála třetí turnaj WTA 1000 v řadě, což předtím naposledy dokázala Serena Williamsová se čtyřmi takovými triumfy na Sony Open Tennis 2013, Mutua Madrid Open 2013, Internazionali BNL d'Italia 2013 a Rogers Cupu 2013. Ósakaová, která o titul bojovala poprvé od Australian Open 2021, do finále postoupila jako 77. hráčka žebříčku, což z ní udělalo nejníže postavenou finalistkou v historii Miami Open. Překonala tak Kim Clijstersovou, jíž ve finále v roce 2005 patřilo 38. místo.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2022